El Torneig d'Halle 2010, oficialment conegut com a Gerry Weber Open 2010 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 de juny de 2010 al Gerry Weber Stadion de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.

La victòria de Lleyton Hewitt en la final va suposar la primera derrota de Roger Federer en el torneig des de 2002.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010